Хинрихсхаген:

 Хинрихсхаген (Мекленбург)
 Хинрихсхаген (Передняя Померания)